Dajka ist der Familienname von
Jobie Dajka (1981–2009), australischer Radsportler
Franz-Josef Hagmanns-Dajka, bekannt als Funny van Dannen (* 1958), deutscher Künstler niederländischer Herkunft
László Dajka (* 1959), ungarischer Fußballer
Margit Dajka (1907–1986), ungarische Schauspielerin (auch: Margit Dayka)